Тюренков — фамилия:

 
 Тюренков, Иван Николаевич (род. 1943) — советский и российский фармаколог, член-корреспондент РАМН (2011), член-корреспондент РАН (2014).

См. также 
 Тюрен